Licowanie – pokrywanie powierzchni – w budownictwie ścian, w protetyce stomatologicznej zębów – (zewnętrznych lub wewnętrznych) innym materiałem – w budownictwie okładziną z płytek lub płyt (ceramicznych, szklanych itp.) bądź cegieł (np. klinkierowych), w protetyce licówkami ceramicznymi.

Licowanie wykonuje się w celu podniesienia walorów estetycznych powierzchni oraz w celu ochrony jej przed wpływem czynników zewnętrznych (abrazja, erozja).

W innym znaczeniu, słowo licowanie, może być użyte w odniesieniu do dwóch elementów, których powierzchnie zachowują jedną linię prostą – elementy licują ze sobą.

Zobacz też 
 licówka (budownictwo)

Bibliografia 
 

Techniki budowlane
Protetyka stomatologiczna